Az 1959-es magyar női kézilabda-bajnokság a kilencedik női kézilabda-bajnokság volt, melyet kispályán rendeztek. A bajnokságban tizennégy csapat indult el, a csapatok két kört játszottak.

A szövetség ebben az évben írta ki utoljára a nagypályás bajnokságot, ezután a bajnokságokat mindig kispályán rendezték. A kis- és nagypályás bajnokság csapatai az idény után osztályozót játszottak a következő évi bajnokságban való indulásért.

A Kőbányai Lombik új neve BRESC lett.

Tabella 

* M: Mérkőzés Gy: Győzelem D: Döntetlen V: Vereség G+: Dobott gól G-: Kapott gól P: Pont

Források 
A magyar sport évkönyve 1960
 magyar bajnokságok - kezitortenelem.hu

N1959
Magyarno~ikezilabdabajnoksag